Call of Duty (computerspelserie), een serie first-person shooters
Call of Duty (computerspel), het eerste spel uit de serie